Grad u Danskoj:
 Thisted, grad u regiji Sjeverni Jutland

Općina u Danskoj:
 Thisted (općina), općina u regiji Sjeverni Jutland